Rouffiac (Cantal), municipi francès al departament del Cantal 
 Rouffiac (Charente), municipi francès al departament de Charente 
 Rouffiac (Charente Marítim), municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Rouffiac (Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Rouffiac-d'Aude, municipi de França, al departament de l'Aude (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Rouffiac-des-Corbières, municipi del departament de l'Aude (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Rouffiac-Tolosan, municipi francès situat al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Carnac-Rouffiac, municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)
 Plassac-Rouffiac, municipi francès al departament de Charente